FV104 Samaritan – brytyjski opancerzony ambulans wojskowy
 Convair C-131 Samaritan – amerykański wojskowy samolot transportowy
  – amerykański okręt szpitalny z okresu II wojny światowej